USS Yarnall — кораблі ВМС США, названі на честь офіцера ВМС США Джона Ярнелла (), учасника англо-американської (1812—1815) та другої берберійської воєн.

 USS Yarnall (DD-143) —  ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1918-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Lincoln (G42)». У 1942 році переданий до складу ВМС Норвегії, де отримав назву «HNoMS Lincoln». У 1944 році переданий ВМФ СРСР, де отримав назву «Дружний» . У 1952 році переданий Великій Британії та зданий на злам.
 USS Yarnall (DD-541) — есмінець типу «Флетчер». На службі у складі ВМС США протягом 1943-1958 років. У 1968 році переданий ВМС Тайваню, де ніс службу до 1999 року, після чого був зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни